Le sigle SNK peut faire référence à :
 SNK - fabricant japonais de jeux informatiques.
 SNK Corporation - Ancienne raison sociale : Shin Nihon Kikaku. Faillite en 2001.
 SNK Playmore - Une société qui a hérité des droits de propriété intellectuelle de l'ancienne société ci-dessus.
 Une abréviation du titre japonais du manga L'Attaque des Titans ().
 Une entité soviétique, le Conseil des commissaires du peuple.

Sigle de 3 caractères